Sky eller Skyer har flere betydninger:

 Sky (meteorologi) – er fortættet, synligt mængde vand i luften.
 Sky (gastronomi) (af fransk jus) – kødsaft eller pålægssky.
 Sky (psykologi) – når man er bange for eller undgår noget.
 Sky (cloudcomputing)
 Sky (musikgruppe) – en engelsk instrumentalgruppe.
 Sky plc - tværeuropæisk medievirksomhed
 Sky Radio – radiokanal i Danmark
 Team Sky – et britisk cykelhold
 Sky (film) – dansk kortfilm fra 2010 instrueret af Mikkel Sørensen
 Skyer (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1994 af Pi Michael
 Skyer (film) – film af Hans-Henrik Jørgensen